Serpula cereolus är en ringmaskart som beskrevs av Carl von Linné 1788. Serpula cereolus ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
cereolus